Платфо́рма 117-й киломе́тр — остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги, в Лужском районе Ленинградской области. Расположен на однопутном электрифицированном перегоне Чолово — Тарковичи участка Павловск — Батецкая. Относится к Санкт-Петербург—Витебскому региону Октябрьской железной дороги.

Выход к деревне Песочный Мох Лужского района. Ранее на топографических картах обозначалась под названием Песочный Мох.

Инфраструктура 
Остановочный пункт состоит из одной рассчитанной на приём десятивагонного электропоезда прямой высокой посадочной платформы, расположенной с западной стороны от железнодорожного пути. У южного торца платформы оборудован настил через железнодорожный путь для безопасного перехода пассажиров с одной стороны железнодорожного полотна на другую. Билетная касса и какие-либо другие постройки на платформах отсутствуют. Билеты для проезда приобретаются непосредственно в электропоездах у разъездных кассиров-контролёров.

Платформа площадью 306 м2 1959 года постройки, на данной платформе последний капитальный ремонт произведён в 2012 году. Годовой пассажиропоток 18 516 человек.

Возле остановочного пункта по обе стороны от железной дороги за лесополосами расположена деревня Песочный Мох. Восточная, большая часть деревни, представляет собой изначальную территорию посёлка Песочный Мох. Западная часть — остаток деревни Веретье, объединённой с посёлком Песочный Мох в один сельский населённый пункт.

История 
Согласно первоначальному проекту, трасса железной дороги Санкт-Петербург — Витебск должна была пройти восточнее места, где сейчас расположен остановочный пункт 117 км. Предполагалось, что обогнув с западной стороны болото Песочный мох, железная дорога далее будет следовать в юго-западном направлении восточнее озера Антоново. Однако владельцы усадьбы Надбелье, через чьи земли должна была пройти стальная магистраль, наотрез отказались продавать часть своей территории под строительство железной дороги. В итоге пришлось внести существенные изменения в проект, так, чтобы дорога огибала озеро Антоново с западной стороны. Изменённая трасса железной дороги делает у восточной границы болота Песочный мох поворот почти на 90 градусов и, огибая с юго-востока деревню Веретье, следует на юго-запад до Торковичей и далее на юг по мосту через реку Оредеж между озёрами Антоново и Хвойлово.

Возле деревни Веретье был сооружён разъезд, официально именовавшийся Разъезд № 4, а неофициально — Кусты (на некоторых схемах железных дорог в скобках указывалось и неофициальное название).

После ликвидации разъезда, на его территории был оставлен остановочный пункт, получивший своё название по расстоянию от Витебского вокзала Санкт-Петербурга.

До середины 1990 года прямое сообщение с Ленинградом было представлено одной парой прямых пригородных поездов ежедневно и двумя-тремя дополнительными парами по пятницам и выходным дням. Все пригородные поезда представляли собой состав из общих пассажирских вагонов с локомотивом на автономной тяге.

Кроме прямых пригородных поездов в 1962—1988 годах осуществлялось движение пригородных поездов на автономной тяге по маршрутам Оредеж — Вырица и Вырица — Оредеж с пересадкой в Вырице на электропоезда до (от) Витебского вокзала, а в 1988—1990 годах — пригородных поездов на автономной тяге по маршрутам Оредеж — Чолово и Чолово — Оредеж с пересадкой в Чолово на электропоезда до (от) Витебского вокзала (участок Витебский вокзал — Вырица был электрифицирован в 1962-м году, а участок Вырица — Чолово в 1988-м)). Расписания данных пригородных поездов были согласованными.

В 1989 году был электрифицирован участок от Чолово до станции Оредеж. Прямые электропоезда Витебский вокзал — Оредеж начали курсировать с 27 мая 1990 года.

По состоянию на 2013 год связь общественным транспортом между деревней Песочный Мох и посёлком Торковичи, являющемся административным центром сельского поселения, возможна исключительно по железной дороге: остановочный пункт 117-й километр — станция Тарковичи.

Пригородные поезда 
На платформе останавливаются все пригородные поезда маршрута Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж.

Примечания

Ссылки 
 
 
 117 км на osm.sbin.ru 
 117 км на railwayz.info

Литература 
 Рязанцев М. Санкт-Петербург — Езерище / Октябрьская Магистраль № 45 (14190) от 20/11/2009

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Лужского района
Бывшие железнодорожные станции